Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2016 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 14 do 20 marca 2016 w Debreczynie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2015 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2003 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem było, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Wzorem tańca krótkiego był Starlight Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 na Węgrzech
Sport w Debreczynie